Albert Fisher peut désigner :
  (1842-1882), photographe américain ;
  (1856-1948), ornithologue américain ;
  (1864-1942), pionnier américain de l'automobile ;
  (1881-1937), joueur anglais de football ;
  (né en 1986), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi